, также Гёги — буддийский монах и проповедник из Японии, живший в эпохи Асука и Нара. Активно занимался проповедью в провинции и имел напряженные отношения со столичными религиозными институциями. Прославился своей просветительской и благотворительной деятельностью, обрёл огромную популярность в народе. Был объявлен реинкарнацией бодхисаттвы Манджушри. По поручению  собирал средства на изваяние статуи Большого Будды в храме Тодайдзи. Стал первым в Японии монахом, которому было присвоено наивысшее звание в монашеской иерархии — .

Источники биографии 
Среди всех фигур раннего японского буддизма Гёки выступает одним из наиболее популярных персонажей буддийской житийной литературы.

Дайсодзё сярибёки 
Древнейшим из дошедшим до наших дней источником по биографии Гёки является краткая (309 иероглифов) эпитафия  за авторством его ученика Синсэя. Эпитафия перечисляет корейских предков Гёки, приводит дату принятия монашеского обета, сообщает о его огромной популярности и о присвоении звания дайсодзё.

Впервые об обнаружении могилы и эпитафии проповедника сообщалось в сочинении , которое написал местный монах Дзякумэцу. Согласно хронике храма, в 24-й день 6-го месяца 1234 года дух Гёки сообщил монаху Кэйону место погребения урны с останками. Остальные подвижники не поверили товарищу. На следующий год монаха продолжили посещать видения с участием духов Гёки и его матери. Дух древнего проповедника говорил, что, раскопав урну, Кэйон выпустит в мир дхарму Гёки и спасёт местных жителей от надвигающихся бедствий. Наконец, до монаха  дошла новость о белой дымке в главном зале . Именно на этот храм указывал дух, говоря о месте захоронения праха Гёки. Кэйон выкопал урну, несмотря на протесты местных жителей, и первым обнаружил на сосуде эпитафию. Монахи Тикурин-дзи перезахоронили урну в родном для Гёки уезде Отори в провинции Кавати. Позднее вокруг новой могилы сформировался ставший особенно популярным в XIV веке культ. По другим источникам, в честь обнаружения эпитафии была возведена пагода со статуей Гёки внутри. Перед статуей стоял посвящённый монаху алтарь с эпитафией, а стены были расписаны портретами 12 учеников Гёки и основателей крупных буддийских школ.

Среди учёных долгое время существовало мнение о сфабрикованности дошедшего до наших дней текста Дайсодзё сярибёки. Однако в 1915 году археолог Умэхара Суэсада узнал о жителе деревни Арисато рядом с горой Коти в префектуре Нара. Селянин обнаружил треугольный камень с надписью из 18 иероглифов. Текст повторял фрагмент старейшей сохранившейся рукописной копии эпитафии Гёки. Лакировка на камне, в свою очередь, соответствовала технике, использовавшейся в сохранившихся погребальных урнах эпохи Нара. Обнаруженный фрагмент оказался куском погребальной урны Гёки. Ныне сохранившийся в рукописных копиях текст Дайсодзё сярибёки считается подлинным.

Сёку нихонги 
Деяния монаха зафиксированы в официальной хронике , которая считается наиболее важным источником, освещающим сложные отношения Гёки с императорским двором.

Сборники сэцува 
Легенды о Гёки, похоже, имели активное хождение в японском обществе в первые столетия после его смерти. Монах Кёкай в начале IX века включает некоторые из них в , наиболее ранний сборник традиции сэцува (буддийских поучительных рассказов). Гёки появляется в 7 историях Нихон рёики, выступая в качестве мистической фигуры, указывающей мирянам на их духовные проступки. Кёкай становится первым автором, прямо заявляющим, что Гёки получил статус бодхисаттвы именно в народе и не был признан в этом качестве двором — автор Нихон рёики описывает святого как простого монаха (сями). Нарратив Нихон рёики о Гёки позднее был воспроизведён в других источниках — сборнике сэцува 2-й половины X века  за авторством  (ум. 1011 г.) и историческом сочинении  конца XII века.

Пристальное внимание на деятельность проповедника обратил монах  в своём сборнике рассказов одзёдэн (о праведниках, возродившихся в Чистой земле) . Гёки предстаёт в этом собрании выдающимся придворным монахом, который удостоился возрождения в Чистой земле за свою праведность. В нарративе Ясутанэ Гёки изначально был рождён спасителем-бодхисаттвой, в то время как в источниках эпохи Нара и традиции Нихон рёики проповедник является бодхисаттвой, скорее, в глазах простого народа.

Гёки босацудэн 
Началом XI века датируется один из наиболее полных источников о биографии Гёки — анонимное житие , которое принято считать более историчным, чем иные поздние источники о жизни монаха. Житие повествует в основном о строительной деятельности Гёки и его отношениях со двором, опуская при этом информацию о его конфликтах с властью в 710-х годах в попытке выстроить нарратив о гармоничных отношениях между бодхисаттвой и государством.

Гёки нэмпу 
Среди основных источников о жизни Гёки выступает также , составленная хэйанским придворным Идзуми Коти в 1175 году. Идзуми был обеспокоен состоянием храмов и придорожных алтарей, установленных в своё время Гёки. Посетив многие их них и поработав в архивах, аристократ составил хронологизированную опись всех мест Японии, связанных с проповедником. Указанные Идзуми места и датировка связанных с ними построек и артефактов стали предметом археологических изысканий: на 2005 год археологическое подтверждение нашла одна седьмая часть из указанных в Гёки нэмпу датировок.

Биография

Происхождение и рождение 
Генеалогии Гёки отведена часть Дайсодзё сярибёки. Гёки происходил из семьи корейских эмигрантов Коси. Его отец, Коси Сайити, служил мелким чиновником при дворе. Согласно Дайсодзё сярибёки, по отцу Гёки считался потомком корейского учёного , который принёс в Японию иероглифы и конфуцианскую философию. Кроме того, предки Гёки по отцовской линии были тесно связаны с родом Сога, представители которого сыграли важнейшую роль в развитии буддизма в Японии. Дальними родственниками Гёки приходились представители рода Фуми, связанного с его будущим учителем . Род Фуми сыграл активную роль в смуте года Дзинсин (672 год) — благодаря участию в смуте на стороне победившего принца Оамы, Фуми смогли обеспечить себе крепкое положение при дворе.

В Дайсодзё сярибёки сообщается, что Гёки родился и вырос в уезде Отори провинции Кавати в семье Хатида, к которой принадлежала его мать, известная как Конихимэ — воспитание ребёнка в доме матери было обычной практикой в Древней Японии. Хатида, как и Коси, были корейскими иммигрантами. Дед Гёки, Хатида-но Торами, работал лекарем.Более поздние источники о биографии проповедника приводят в том числе фантастические версии его рождения. Наибольшую популярность среди них обрела история из сборника Нихон одзё гокураку-ки. Согласно приведённому в сборнике рассказу, Гёки появился на свет, не избавившись от плаценты матери. Родители сочли это зловещим знаком и оставили мальчика под деревом на развилке дороги. Однако, вернувшись утром на то же место, супруги обнаружили сына освободившимся от плаценты и умеющим разговаривать. Похожий нарратив чудесного рождения в различных вариациях встречается и в средневековых биографиях проповедника.

Обучение 
Происхождение Гёки и связи его рода с буддийским духовенством позволили юноше с лёгкостью получить разрешение на принятие монашеских обетов (в Японии того времени для этого требовалось одобрение духовенства). Согласно Дайсодзё сярибёки, Гёки принял ученические монашеские обеты (токудо) в возрасте 15 лет, в 682 году. В эпоху Асука в Японии ещё не оформилась система квалификации монашеских клятв, делившая обеты на начальные (сями) и финальные (гусокукай). Однако поздние биографии Гёки сообщают, что монах принял гусокукай через 10 или 20 лет после поступления на обучение.

В Сёку нихонги записано, что Гёки активно осваивал доктринальные положения Йогачары (направление буддийской философии), как и все монахи школы Хоссо. По этой же причине Гёки часто причисляется к ученикам своего дальнего родственника Досё, который возглавлял школу Хоссо в период обучения монаха. Однако фактически остаётся неясным, насколько тесно взаимодействовали учитель и ученик.

Согласно императорскому указу 679 года, монахи не имели права самостоятельно заниматься практикой в горах за пределами своих храмов. Однако Гёки босацудэн и Гёки нэмпу повествуют об аскезе, которой Гёки предавался в горах. Дайсодзё сярибёки упоминает лишь воздержание от пищи. Гёки босацудэн сообщает, что монах провёл десять лет в  (которые ассоциируются с легендарным аскетом Эн-но Гёдзей), приняв свои последние обеты в храме Такаяма от мастера Токуко. В то же время Гёки нэмпу отсылает к , где Гёки прожил вплоть до сорокалетия. Таким образом, оба источника, так или иначе, утверждают о принятии финальных обетов в горных обителях. Кроме того, в обоих случаях имеет место указание на связь горной аскезы Гёки с болезнью его матери. Монах в конце концов перевёз Конихимэ в хижину в горах Икома, где мать Гёки и скончалась. Гёки нэмпу повествует, что, одновременно с заботой о матери, Гёки занимался реставрацией фамильного храма Эбара и путешествовал между провинциями.

В любом случае Гёки, похоже, не получил формального признания в качестве монаха — для этого требовалось принять обеты в одном из крупных столичных храмов.

Начало строительной деятельности 
Согласно Гёки нэмпу, в 705 году Гёки построил первый из 49 основанных им залов для буддийской практики () в уезде Отори провинции Идзуми — современный  на территории района Такакура города Сакаи в префектуре Осака. По мнению археологов, скорее всего, этим залом пользовались местные гончары — корейские иммигранты основали в этих местах гончарное производство ещё в V веке. Ин, которые строил Гёки, вероятно, были не храмами, а точками сбора местных жителей, где те слушали проповеди и занимались медитацией — Сёку нихонги описывает постройки Гёки термином .

Дискуссионным остаётся вопрос о том, обладал ли сам проповедник строительными навыками. Досё, который традиционно считается учителем Гёки, был известен своими ремесленными способностями, которые он вполне мог передать ученику. Кроме того, опыт и репутация в строительном деле могли играть не последнюю роль в налаживании сотрудничества между Гёки и местными сообществами. В любом случае Сёку нихонги упоминает о личном участии монаха в своих проектах вместе с учениками.

Преследование со стороны властей 
На 710-е годы пришлось масштабное строительство новой столицы государства — . На строительство в рамках 60-дневной трудовой повинности были привлечены мужчины со всей страны. Однако затянувшиеся на долгие годы работы вынуждали крестьян оставаться сверх положенной повинности.

Гёки фигурирует в Сёку нихонги в контексте указа, изданного правившей в то время единолично  в 717 году: его обвинили в организации вокруг себя уличной группировки и вовлечении мирян в незаконные ритуалы. Согласно классической интерпретации исследователя биографии Гёки , внимание властей привлекли проповеди Гёки среди роптавших и покидавших строительство рабочих. Считается, что проповедник нарушил  — свод правил, впервые установленных правительством для монахов в 701 году. В частности, согласно Сонирё, монахи не имели права вмешиваться в мирские дела под угрозой лишения сана.

Какое-либо наказание для Гёки упомянуто лишь в одном источнике — гораздо более поздней хронике  XIV века. В хронике сказано, что Гёки оказался в тюрьме за незаконное принятие монашеских обетов, но был выпущен по амнистии, о которой действительно упоминает Сёку нихонги в записи за 717 год. По одной из версий, избежание наказания было связано с преобладанием среди высших духовных лиц государства монахов, обучавшихся в Корее. Они должны были хорошо знать о легендарных корейских проповедниках из школы Попсан (корейский доктринальный аналог японской школы Хоссо), чья деятельность напоминала те благотворительные мероприятия, которыми занимался Гёки. Соответственно, именно высшие духовные лица убедили светских чиновников ограничиться предупреждением проповеднику. Среди других причин упоминается общая популярность Гёки в народе и протекция со стороны локальных влиятельных кланов Хата из провинции Ямасиро и Хадзи из провинции Кавати — на территориях обоих кланов Гёки занимался строительной деятельностью.

Остаётся неясной и собственная реакция проповедника на государственное обвинение. Существует мнение, что преследование со стороны властей стало причиной, по которой Гёки сменил сферу деятельности: он перешёл от проповеди к благотворительности и строительству. При этом, по одной из версий, целью указа было повлиять на сам институт негосударственных проповедников в целом — Гёки был избран мишенью как самый популярный из них.

Исследование наиболее ранних мест, упомянутых в Гёки нэмпу, позволяет предположить, что монах действительно мог оказывать влияние на рабочих, передвигавшихся между старой и новой столицами. Так, в 718 году им был основан зал для практик , расположенный рядом с проходящим через горы Икома трактом , соединявшим город  с Хэйдзё-кё.

Официальное признание 
Императорский указ 717 года вынудил Гёки покинуть столичную провинцию Ямато. В течение следующих 30 лет он активно занимался различными строительными проектами, в том числе строительством мостов, портов, каналов, приютов и т. д. Официальные хроники отмечают совпадение благотворительных активностей Гёки с ростом налогов и трудовой повинности в стране.Строительная деятельность Гёки, занимавшегося улучшением инфраструктуры государства, заставила правительство изменить своё отношение к странствующему монаху. Согласно Сёку нихонги, в 731 году был издан указ, по которому мужчины от 61 года ( (буддийский термин для мирян-мужчин, которые помогают монахам и ведут буддийский образ жизни) и женщины от 55 лет ( (аналог убасоку для женщин-мирянок), работавшие вместе с Гёки, получали духовный сан. Кроме того, в этом указе Гёки впервые был уважительно назван  — в указе 717 года его называли дерогативом . Указ 731 года способствовал легитимизации общественной деятельности Гёки и обозначал признание монаха в столице.

Некоторые историки связывают внезапную перемену в отношении двора к деятельности Гёки с интригами в столице.  бросил вызов семье Фудзивара, но проиграл политическую борьбу и в 729 году совершил самоубийство. Родившаяся в доме Фудзивара  стала первой в истории супругой императора (), происходившей не из императорского рода. Она активно занималась благотворительной деятельностью, что и способствовало смягчению политики двора в отношении Гёки. Иноуэ Каору считал благотворительность императрицы формой легитимизации установившегося господства Фудзивара в придворной жизни. Другие исследователи называют религиозное рвение жены Императора Сёму искренним и считают, что она нашла в деятельности проповедника пример для подражания.

По другой версии, Гёки получил покровительство , назначенного в 726 году смотрителем дворца в Наниве в провинции Сэццу. Он мог лично наблюдать за строительной деятельностью Гёки в районе Нанивы и убедить своих братьев в столице в том, что монах действительно приносил пользу государству.

Знакомство с императором 
В 735 году Японию охватила страшная эпидемия оспы, распространившаяся с Кюсю в Хэйдзё-кё и выкосившая значительную часть населения столицы и верховных сановников (в том числе четвёрку братьев Фудзивара). Переживший эпидемию Император Сёму освободил крестьян от налоговых и трудовых повинностей и велел монахам по всей стране переписывать сутры и молиться.

В 740 году сосланный на Кюсю  поднял невиданное со времён смуты года Дзинсин  против действующего императора, обвиняя в бедах государства новых приближенных Сёму и пытаясь вернуть своему роду прежнее положение при дворе. Восстание было подавлено, но для Сёму и его окружения этот мятеж стал сигналом о ненадёжности местных элит в пострадавших от эпидемии районах. Подобные выступления могли начаться в других провинциях и вдобавок усугубить борьбу вокруг потенциального наследника Сёму (на престол претендовали его  от наложницы, которого поддерживали влиятельные царедворцы, и дочь от Императрицы Комё из рода Фудзивара). В 740 году император покинул столицу и начал путешествие на восток по тракту Токайдо. Он решил основать новую столицу  к северо-востоку от Хэйдзё-кё. Учёные отмечают, что новая столица должна была стать временной ставкой императора, созданной с целью ослабить влияние элит старой столицы.

Как отмечает со ссылкой на Гёки нэмпу Иноуэ Каору, на 740—749 годы приходится одна пятая всех залов для буддийской практики, приписываемых Гёки. Гёки нэмпу свидетельствует, что в 740—745 годы строительные проекты проповедника были сконцентрированы вокруг новых столиц Сёму — в провинциях Ямасиро и Сэццу. Сёку нихонги и Гёки босацудэн повествуют о работе Гёки и его последователей над  через реку , отделявшую Хэйдзё-кё от Куни. Рядом с мостом должен был располагаться предназначенный для строителей временной столицы зал для практики . В 741 году император издал указ, согласно которому 750 мирянам предписывалось заняться строительством моста и зала. По завершении строительства в том же году вышел указ о посвящении 750 мирян в духовный сан. Возможно, эти миряне были последователями Гёки. Кроме того, согласно Гёки нэмпу и Гёки босацудэн, в 3-м месяце того же года Сёму лично посетил проповедника в Идзумибаси-ин и провёл там целый день, общаясь с Гёки. Упоминается, что он пожертвовал проповеднику землю под строительство приюта для сирот. Полгода спустя землю для проектов Гёки пожертвовал и , наиболее влиятельный сановник при дворе императора. Хроника Сёку нихонги вообще не упоминает о взаимодействии Гёки с высшими лицами государства. Историк , однако, отмечает, что Сёму просто не мог обойти вниманием проповедника и большие группы его последователей во время своих путешествий по провинциям вокруг столицы Куни. При этом остаётся неясным, насколько самому Гёки была необходима государственная поддержка: вероятно, государство нуждалось в его известности и авторитете больше, чем он в государственных средствах.

В 740-е годы, согласно Ёсиде Ясуо, государство превратилось из пассивного наблюдателя в активного спонсора Гёки.

Большой Будда и звание дайсодзё 
Во 2-м месяце 740 года Сёму посетил небольшой  в провинции Кавати. Вероятно, храм возвели миряне под руководством монахов. Императора, видимо, впечатлила местная статуя Будды Вайрочаны, возведенная паствой на добровольной основе.

В 10-м месяце 743 года в небольшом поселении  недалеко от Куни Сёму объявил о принятии обетов бодхисаттвы и строительстве золотой статуи Вайрочаны, а также подходящего вместилища для неё. Он отказался финансировать проект из казны и призвал к коллективному сбору средств и материалов, а также повсеместному восхвалению Вайрочаны . Два месяца спустя резиденция императора была перенесена из Куни в Сирагаки.

Степень участия Гёки и его последователей в кампании по сбору средств и строительству будущих статуи и храма остаётся предметом дискуссий. Единственным источником, упоминающим Гёки в контексте этого проекта, остаётся Сёку нихонги, где сказано, что проповедник «вёл своих учеников и воодушевлял народ участвовать [в сборе средств]». Было ли участие Гёки в кампании его собственной инициативой остаётся предметом споров. Основным аргументом сторонников версии о личной инициативе проповедника является отсутствие соответствующего императорского указа в хронике. Неясна и функция Гёки в рамках кампании: Сёку нихонги не указывает, обладал ли монах полномочиями лично заниматься сбором средств. Однозначным остаётся один факт: Гёки был крайне удобной фигурой для организации сбора средств в условиях недостатка трудовых и финансовых ресурсов императорского двора. С одной стороны, в юности он прошёл официальное монашеское обучение в столице, с другой — обладал влиянием на умы мирян, особенно среди провинциальных клановых элит.

В 745 году, согласно Сёку нихонги, Император Сёму присвоил Гёки наивысшее монашеское звание дайсодзё — первому в истории Японии. Неизвестно, связано ли это назначение с изваянием Большого Будды. Похоже, сам Гёки не придавал значения своему чину: ни один источник не упоминает об использовании им своих формальных привилегий как наивысшего духовного лица в рамках  (система монашеских чинов в Древней Японии). Дайсодзё сярибёки утверждает, что крупное земельное пожалование в связи с чином не вызвало у монаха никакого интереса. В том же 745 году Император Сёму вернулся из Сирагаки в Нару, забрав с собой уже готовую часть статуи Варойчаны. Целиком статуя была установлена в храме Тодай-дзи уже после смерти Гёки.

Согласно Гёки нэмпу, Гёки скончался в 749 году в  перед тысячами своих учеников. Одного из них он лично назначил следить за 49 возведёнными залами для практики. В Дайсодзё сярибёки повествуется об ученике Кэйсэе, горько оплакивавшем смерть мастера — три года спустя именно его пригласили занять место Гёки на церемонии открытия статуи Вайрочаны в Тодайдзи. В эпитафии также указано, что от мастера остались только «кости и прах», захороненные учениками в урне, которую затем закопали на вершине горы Икома.

Современное почитание 
В наши дни статуи Гёки установлены по всему региону Кансай. Наиболее известная из них была открыта в в 1970 году в Наре рядом со станцией Нара-Кинтэцу.

Кроме того, каждый год 6 октября в районе Кисивада в Осаке в честь Гёки проводится праздник . Местные жители ярким шествием проходят по главной улице района и выходят к храму Кумэта, расположенному на берегу одноимённого озера. Паломники молятся статуе Гёки в храме и раскуривают благовония. Согласно Гёки нэмпу, монах и его последователи выкопали озеро Кумэта в 734 году для орошения близлежащих земель. В наши дни большая часть местных фермерских хозяйств до сих пор использует искусственное озеро для снабжения водой своих рисовых террас.

Примечания

Литература

Книги

Интернет-ресурсы 
 Переводы японских эпитафий эпохи Нара (в том числе Дайсодзё сярибёки) на русский язык с комментариями С. А. Родина 
 Сайт независимого исследователя буддизма Марка Шумахера 
 Диссертация Кевина Уилсона «Gyōki and the Gyōki nenpu» с полным переводом Гёки нэмпу на английский язык

Родившиеся в Японии
Умершие в Японии
Родившиеся в 668 году
Умершие в 749 году
Персоналии по алфавиту
Религиозные деятели по алфавиту
Деятели буддизма в Японии
Учителя буддизма VIII века
Буддийские монахи